Русалка:

 Русалка ― опера Александра Сергеевича Даргомыжского
 Русалка ― опера Антонина Дворжака
 Русалка — опера С. И. Давыдова или К. Кавоса (авторство точно не установлено, возможно соавторство) из серии опер о дунайско-днепровской русалке

См. также 
 Русалка (значения)